«Нет капитуляции!» () — протестные акции на Украине против политики президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Участники акций считают реализацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера» капитуляцией перед Россией.

Предпосылки 
1 октября 2019 года российские СМИ объявили, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера на очередном заседании Трехсторонней контактной группы .

Через несколько часов Офис президента анонсировал срочный брифинг. На брифинге Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера по выборам в Донбассе, по которым предусматривается вывод любых войск из Донецкой и Луганской областей и проведения там выборов

СМИ в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили, что подписание договоренностей   — «это победа ДНР и ЛНР над Украиной». В России также, положительно оценили подписание формулы Штайнмайера.

Хронология событий

1 октября 
Уже через несколько часов после заявления под Офисом президента Украины и на Майдане Независимости собрались спонтанные акции протеста против согласования «формулы Штайнмайера» и капитуляции Украины. В этот день акции состоялись также в Днепре, Львове и Харькове .

2 октября 
В ночь на 2 октября 2019 года акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» состоялись в Запорожье и Черкассах . Утром — акция под Верховной Радой Украины в Киеве . вечером — многолюдный многотысячный митинг в Киеве . А также в течение дня — акции и протесты в Виннице, Днепре, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Краматорске, Кривом Роге, Кропивницкому, Луцке, Львове, Мариуполе, Николаеве , Одессе, Полтаве, Ровно, Северодонецке, Сумах, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах, Чернигове . Львовская и Тернопольская областные советы приняли решения осуждающий «формулу Штайнмайера».

Три фракции Верховной Рады («Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина») согласовали совместное предложение к президенту Украины лично прояснить в парламенте свою позицию относительно реинтеграции Украину территорий ДНР и ЛНР. Об этом от имени трех фракций заявил народный депутат Сергей Рахманин.

Издание «Украинская Правда» выделяло следующие составные части протестного движения:
 соратники и сторонники предыдущего президента Петра Порошенко,
 праворадикальные националисты (Национальный корпус, ВО Свобода, нацдружины, отдельные представители С14)
 интеллигенция,
 оппозиционные партии (Батькивщина, ЕС, Голос),
 отдельные политики и бывшие государственные чиновники,
 участники войны на востоке Украины,
 представители разных профессий и социальных групп.

4 октября 
В Житомире, где президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, активисты кампании провели протест против «формулы Штайнмайера» и капитуляции Украины. Полиция не пустила протестующих на Соборную площадь перед театром, где проходила встреча. Во время акции произошли столкновения с полицией — правоохранители вырывали файеры из рук митингующих. После завершения протеста активисты сообщили о преследовании участников флешмоба полицией на Житомирской трассе.

5 октября 
Хмельницкий областной совет призвал президента Зеленского и Верховную Раду ни в коем случае не предоставлять особый статус оккупированным территориям Донбасса и не реализовывать так называемую «формулу Штайнмайера».

7 октября 
Полк Национальной гвардии «Азов» принял решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск.

Реакция

Власти Украины 
Владимир Зеленский обвинял Петра Порошенко в подстрекательстве к протестным акциям своими действиями и СМИ. Глава офиса президента Андрей Богдан (публикацией в своём Facebook скриншотов) и глава парламентской фракции «Слуга народу» Давид Арахамия заявляли об участии людей в протестных акциях на платной основе. Заявление последнего о том, что 95 % вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5 %, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может — Петр Алексеевич или кто-то ещё, вызвало критику, парламентарий впоследствии извинился за неудачную формулировку и отправил в СБУ имевшиеся у него факты о подкупе. Глава СБУ Иван Баканов в ноябре 2019 года отмечал отсутствие достоверных сведений, подтверждающих факт оплаты. Самими акциями в ведомстве занимался департамент защиты национальной государственности.

В то же время отмечался коммуникационный провал властей: нежелание разъяснять формулу, процесс и последствия её принятия, о которой украинцы узнали из российских СМИ; молчание президента, существовавший уже ранее отказ от сотрудничества с медиа ради «прямого» общения с населением через соцсети.

Общество 
На фоне протестов рейтинг поддержки Зеленского снизился на 7 % (с 73 до 66), что социолог и гендиректор КМИС Владимира Паниотто связывал с негативным отношением украинских СМИ и отсутствием понимания населением, что подразумевает формула Штайнмайера. В то же время он отметил, что протесты не обрели массовый характер, хотя и показали властям на какие компромиссы украинцы готовы идти, а на какие — нет.

См. также 
 Красные линии (кампания)
 Месть за раскол страны

Примечания

Ссылки 
 Участники акции «Нет капитуляции» требуют отставки Богдана 

Акции протеста 2019 года
Президентство Владимира Зеленского
2019 год на Украине
Акции протеста на Украине
Октябрь 2019 года
Акции протеста в Киеве
Российско-украинские отношения
Вооружённый конфликт на востоке Украины
Соглашения по урегулированию украинского кризиса